Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue de Genève :

Rue de Genève à Bruxelles

Rue de Genève à Aix-les-Bains
 Avenue de Genève à Annecy
 Rue de Genève à Annemasse
 Rue de Genève à Lyon
 Avenue de Genève à Pessac
Rue de Genève à Gaillard
Rue de Genève à Ferney-Voltaire
Rue de Genève à Saint-Genis-Pouilly

Rue de Genève à Lausanne
Rue de Genève à Thônex

Genève Rue